Hopkins é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Hopkins (Kentucky)
Condado de Hopkins (Texas)

Desambiguação